FIPS steht für:
 Federal Information Processing Standard, eine Bezeichnung für öffentlich bekanntgegebene Standards der Vereinigten Staaten
 Fido Integrated Point System, ein Programm zur Teilnahme an FIDO-kompatiblen Mailboxnetzwerken, siehe FidoNet
 eine Partitionierungssoftware, siehe FIPS (Partitionierungssoftware)

Fips steht für:
 Fips Asmussen (1938–2020), einen deutschen Komiker
 Fips Fleischer (1923–2002), einen deutschen Jazzmusiker und Komponisten
 das Pseudonym des Frankfurter Journalisten und Dramatikers Carl Mathern (1881–1960)
 das Pseudonym des antisemitischen Karikaturisten Philipp Rupprecht (1900–1975)
 Ritter Fips, eine Figur aus einem Gedicht von Heinz Erhardt
 einen anderen Namen für das Spielzeug Zauberwurm

Fipps ist der Name von:
 Fipps, der Affe, Titelfigur einer Bildergeschichte von Wilhelm Busch

Siehe auch:
 Phips, Phipps

Abkürzung